Матч за звание чемпионки мира по шахматам между чемпионкой мира Л. Руденко и претенденткой Е. Быковой проходил с 15 августа по 20 сентября 1953 года в Ленинграде. Игра велась в Доме работников физической культуры (улица Халтурина, д. 22).

 Главный арбитр — В. Чудова.
 Секунданты у Е. Быковой — М. Юдович.
 Секунданты у Л. Руденко — А. Толуш.

Один из самых результативных матчей в истории женских соревнований на первенство мира. После первой половины матча лидировала Быкова — 4½ : 2½. К 11-й партии Руденко сравняла счёт — 5 : 5. В 14-й партии Быкову устраивала ничья, Руденко для сохранения звания чемпионки необходима была победа. Быкова, выиграв решающую партию, одержала победу в матче — 8 : 6 (+7 −5 =2) и стала 3-й чемпионкой мира в истории шахмат.

Таблица матча

Литература 
 
 

1950-е годы в Санкт-Петербурге
Матчи и турниры за звание чемпионки мира по шахматам
1953 год в шахматах
Спорт в России в 1953 году
Международные спортивные соревнования в Санкт-Петербурге
Соревнования по шахматам в Санкт-Петербурге
Август 1953 года
Сентябрь 1953 года